Rob van Schaik (1906-1982) - Nederlands burgemeester van Maarheeze
 Rob van Schaik (1939) - Nederlands burgemeester van onder andere Waalwijk; zoon van de burgemeester van Maarheeze
 Rob van Schaik (muzikant) - Nederlands muzikant